Osoby noszące nazwisko Tsuchida:
 Bakusen Tsuchida (1887–1936) – japoński malarz
 Hisashi Tsuchida (ur. 1967) – japoński piłkarz
 Usabro Tsuchida (1867–1932) – japoński lekarz, neuroanatom